Дальневосточные тритоны, или безлёгочные тритоны () — род хвостатых земноводных из семейства углозубов, выделяемый в монотипное подсемейство Onychodactylinae.

Виды 
В роде 10 редких видов, обитающих в Восточной Азии. Их отличительная черта — отсутствие лёгких.
 Onychodactylus fischeri (Boulenger, 1886) — Уссурийский когтистый тритон
 Onychodactylus fuscus Yoshikawa and Matsui, 2014
 Onychodactylus intermedius Nishikawa and Matsui, 2014
 Onychodactylus japonicus (Houttuyn, 1782) — Японский безлёгочный тритон
 Onychodactylus kinneburi Yoshikawa, Matsui, Tanabe, and Okayama, 2013
 Onychodactylus koreanus Min, Poyarkov, and Vieites, 2012
 Onychodactylus nipponoborealis Kuro-o, Poyarkov, and Vieites, 2012
 Onychodactylus tsukubaensis Yoshikawa and Matsui, 2013
 Onychodactylus zhangyapingi Che, Poyarkov, and Yan, 2012
 Onychodactylus zhaoermii Che, Poyarkov, and Yan, 2012

Примечания

Литература 
 

 

Земноводные Азии
Фауна Дальнего Востока